Hani Labib Mahmoud (1907. augusztus 25. – ?) egyiptomi labdarúgócsatár.

További információk 
Labib Mahmoud profilja a Sports Reference.com oldalon

1907-ben született személyek
A 20. században elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok